Tony Moore – calciatore britannico nato nel 1943
 Tony Moore – calciatore britannico nato nel 1947
 Tony Moore – direttore teatrale britannico-australiano
 Tony Moore – musicista statunitense nato nel 1958, membro dei Cutting Crew e degli Iron Maiden
 Tony Moore – cantante statunitense nato nel 1958, membro dei Riot V
 Tony Moore – fumettista statunitense
 Tony P. Moore – politico statunitense